Edwin Vooijs (Dordrecht, 29 augustus 1970) is een Nederlands organist.

Biografie

Studie
Vooijs was van jongs af aan gefascineerd door het orgel. Hij kreeg zijn eerste orgellessen van mevrouw A. Kranendonk-Baan. Hierna vervolgde hij zijn studie bij Arie Dost. Zijn studie orgelspel deed hij aan de orgels van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht onder leiding van Cor Ardesch. Hij ronde zijn orgelstudie af bij orgelleraar Arie Eikelboom bij wie hij zijn Diploma Kerkmuziek haalde. Tot slot volgde hij in 2002 een masterclass improvisatie bij Jos van der Kooy.

Loopbaan
Vooijs speelde in 1984 voor het eerst officieel op een kerkorgel tijdens een dienst in de Pietermankerk in Zwijndrecht, gevolgd door andere hervormde kerken in Zwijndrecht. In 1995 werd hij daar benoemd tot organist van de Bethelkerk in en vervolgens in 2005 in de De Develhof. Hij is sinds 2012 cantor-organist aan de Bergsingelkerk in Rotterdam. Tevens begeleidt hij als organist het Christelijk Mannenkoor "Excelsior" in Hendrik Ido Ambacht. 

Vooijs geeft ook orgelconcerten. Zijn eerste orgelconcert vond in 1987 plaats in de Rehobothkerk in Zwijndrecht. In 1999 vond daar ook zijn eerste cd-opname plaats met daarop koraalbewerkingen. Als componist maakte hij zowel vocale- als instrumentale muziek. In 2009 ontving hij de Draaginsigne in Zilver voor zijn 25 jaar lange orgelprestatie in de Pietermankerk in Dordrecht. Tevens bracht hij hiervoor de cd "Dedication" uit dat werd opgenomen op het orgel vam de katholieke Sint-Willibrordkerk in Utrecht.

Discografie
Colorful
Chantibelle - Lustrumconcert
Chantibelle - Real Live
Dedication
Eigen koraalbewerkingen op het orgel van de Grote- of St. Joriskerk te Amersfoort
Edwin Vooijs speelt eigen koraalbewerkingen op het orgel van de Bethelkerk te Zwijndrecht

Externe link
Officiële website

Nederlands organist